Mühlklinge – abgeleitet vom Grundwort Klinge ‚kleines Kerbtal‘ – heißen Bachtäler in Baden-Württemberg:

 Mühlklinge (Jagst), rechtes Bachtal zur Jagst bei Obergriesheim, Stadt Gundelsheim, Landkreis Heilbronn; siehe die Liste der Zuflüsse der Jagst
 Mühlklinge (Trauzenbach), rechtes Bachtal zum Trauzenbach gegenüber der Hördter Mühle von Murrhardt, Rems-Murr-Kreis

Siehe auch:
 Mühlklingen